Ramin bezeichnet

 Ramin, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 einen tropischen Baum und dessen Holzsorte: die Gattung Gonystylus in der Familie der Thymelaeaceae

 Ramin (Vorname), ein iranischer (persischer) Vorname – siehe dort auch zu Namensträgern
 Ramin (Adelsgeschlecht), ein altes pommersches Adelsgeschlecht

und ist der Name folgender Personen:

 Rāmīn, eine Figur in dem altpersischen Epos Wīs und Rāmīn

Familienname

 Carl Bogislav von Ramin (1716–?), preußischer Landrat
 Christian Friedrich von Ramin (1714–1761), preußischer Justizjurist, Vizepräsident der Pommerschen Regierung
 Clemens von Ramin (* 1967), deutscher Rezitator, Sprecher und Filmschauspieler
 Friedrich Ehrenreich von Ramin (1709–1782), preußischer Generalleutnant
 Georg Ramin (1899–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Günther Ramin (1898–1956), deutscher Organist, Chorleiter und Komponist
 Jürgen von Ramin (1884–1962), deutscher Junker, Schriftsteller und völkisch-nationalsozialistischer Politiker
 Jürgen Bernd von Ramin (1693–1775), preußischer Landrat
 Manuela Ramin-Osmundsen (* 1963), norwegische Politikerin
 Mohammad-Ali Ramin (* 1954), iranischer Politiker
 Otto von Ramin († 1610), Kanzler im Herzogtum Pommern
 Otto von Ramin (Politiker) (1815–1882), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Ron Ramin (* 1953), US-amerikanischer Komponist
 Sid Ramin (1919–2019), US-amerikanischer Orchestrator, Arrangeur und Komponist

Siehe auch: Ramien